Zellweger puede referirse a:

 Renée Zellweger, actriz estadounidense; o
 Síndrome de Zellweger, enfermedad congénita.